Le Christ en croix est le titre de plusieurs œuvres sur le thème de la crucifixion :

Peinture 
 Le Christ en Croix de Zurbarán.
 Le Christ en Croix de El Greco en plusieurs versions suivant les figures l'accompagnant :
 ... adoré par deux donateurs, musée du Louvre,
 ... avec la Vierge et saint Jean, musée du Prado,
 ... avec la Vierge et saint Jean, musée de Pennsylvanie.
 Le Christ en croix (van Dyck) 
 Christ sur la croix (Vélasquez) ;
 Christ crucifié (Vélasquez)
 Christ crucifié (Goya)
 Le Christ en croix de Jacques-Louis David
 Le Christ sur la croix (Eugène Delacroix)

Cinéma 
 Le Christ en croix de  Louis Feuillade sorti en 1910.

Voir aussi